USS Edwards je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Edwards (DD-265) 
 USS Edwards (DD-619)

Edwards